L'edizione 1988-1989 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Karl-Heinz Rummenigge (), con 18 reti.

Classifica finale 

Legenda:
       Ammesso alla poule scudetto.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off

Ptp indica i punti di partenza

Play-out/promozione

Gruppo A

Gruppo B

Verdetti finali 
 Lucerna Campione di Svizzera 1988-1989.
 San Gallo, Losanna, Lugano e Aarau ammesse alla stagione 1989-1990 della Lega Nazionale A.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988-1989